Кальватоне () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Население составляет 1294 человек (2008 г.), плотность населения составляет 96 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 26030. Телефонный код — 0375.

Покровителем коммуны почитается  священномученик Власий Севастийский, празднование 3 февраля.

В 1836 году в Кальватоне местными крестьянами была найдена и выкопана из земли древнеримская статуя, получившая название «Виктория Кальватоне» (с 1946 года хранится в Эрмитаже).

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: www.comune.calvatone.cr..it

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/